Korocko – derevnja dell'Oblast' di Novgorod nel Valdajskij municipal'nij rajon nel Korockoe sel'skoe poselemie
 Korocko – posëlok dell'Oblast' di Novgorod nel Valdajskij municipal'nij rajon nel Korockoe sel'skoe poselemie